Osoby o tym nazwisku:
 Jarogniew Broniarz – polski nauczyciel akademicki, inżynier chemik
 Sławomir Broniarz – polski pedagog i działacz związkowy
 Lubomira Broniarz-Press – polska chemiczka